Die 1. Amateurliga Bayern 1951/52 war die 2. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen den Unterbau zur II. Division Süd dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Die Meisterschaft gewann der 1. FC Amberg, der die anschließende Aufstiegsrunde zur II. Division mit dem dritten Platz beendete, der nicht zum Aufstieg reichte. Der TSV 04 Schwabach nahm als bayerischer Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1952 teil, scheiterte dort erst im Halbfinale am späteren Sieger VfR Schwenningen. Der MTV 1881 Ingolstadt, der SV Aubing, der FSV Gostenhof 83 Nürnberg und der ASN Pfeil Nürnberg mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Für die kommende Saison 1952/53 kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga die SpVgg Plattling, der VfB Coburg, der VfB Bayreuth und Helios München, sowie der FC Wacker München als Absteiger aus der II. Division.

Abschlusstabelle 

|}

Ergebnismatrix

Einzelnachweise 

 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1951/52 bei f-archiv.de
 Tabelle 1951/52 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix 1951/52 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1951/52
1951